In 2003 werd het 89ste Campeonato Cearense gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Ceará. De competitie werd georganiseerd door de FCF en werd gespeeld van 5 januari tot 23 maart. Fortaleza won beide toernooien, waardoor er geen finale om de titel nodig was.

Eerste toernooi

Eerste fase

Tweede fase

Tweede toernooi

Eerste fase

Tweede fase

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Cearense
Braziliaans competitievoetbal 2003